Куп европских шампиона 1980/81. је било 26. издање Купа шампиона, најјачег европског клупског фудбалског такмичења. Финале је одиграно 27. маја 1981. на стадиону Парк принчева у Паризу. У том мечу Ливерпул је победио Реал Мадрид са 1-0. Ливерпулу је то била трећа титула.

Резултати

Предквалификације

Квалификације

Осмина финала

Четвртфинале

Полуфинале

Финале

Види још 
 УЕФА куп 1980/81.
 Куп победника купова 1980/81.

Спољашње везе 
 Сезона 1980/81. на сајту УЕФА
 Резултати Купа шампиона

Сезоне УЕФА Лиге шампиона
Сезона 1980/81. у УЕФА такмичењима